Джураев — узбекская, киргизская и таджикская фамилия.

 Известные носители
 Джураев, Абдувохид Маматкулович (1954—2006) — узбекский экономист и политик, заслуженный экономист Узбекистана, доктор экономических наук, профессор. Министр сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.
 Джураев, Абдухамид Джураевич (1932—2005) — таджикский математик.
 Джураев, Абубакир Мухтарович (род. 1961) — киргизский математик, член комитета IMU.
 Джураев, Акашариф (1896—1966) — народный гафиз, композитор.
 Акбар Джураев:
 Джураев, Акбар Хуснидилла угли (род. 1999) — узбекский тяжелоатлет, олимпийский чемпион.
 Джураев, Акбар Шодмонович (1936—2015) — советский и таджикский режиссёр, один из основателей таджикского телевидения.
 Джураев, Акрам Ахматович (1942—2010) — таджикский учёный в области ядерной физики и использования её достижений в народном хозяйстве. Руководитель отрасли атомной энергетики Таджикистана.
 Джураев, Дилшод (род. 1991) — узбекский футболист.
 Джураев, Рустам Мирзаевич (род. 1968) — командующий Национальной гвардией Республики Узбекистан.
 Джураев, Сахоб Тошпулатович (род. 1987) — узбекский футболист.
 Джураев, Темур Олтибоевич (род. 1984) — узбекский футболист, вратарь.
 Джураев, Тухтамурад Джураевич (1934—2009) — математик, академик АН Республики Узбекистан.
 Джураев, Узакбай (1883 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джураев, Хамид — председатель Наманганского облисполкома.
 Джураев, Хасан — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джураев, Хуршед-Тимур (род. 1997) — российский футболист.
 Джураев, Алиджон (род. 2001) — таджикский борец греко-римского стиля,мастер спорта РеспубликиТаджикистан.

См. также 
 Джура (значения)